Lockvogel steht für:

 Lockvogel, ein bei der Jagd oder Fotografie genutzter Tierkörper
 Lockvogel (Person), eine Person, die eine andere in eine Falle locken soll
 eine Person, die eine andere zu einer gesetzeswidrigen Handlung provozieren soll, siehe Agent Provocateur
 Lockvogel (Musiker), deutscher Popsänger und DJ
 Lockvogel (1934), deutscher Abenteuerfilm von 1934

Der Lockvogel steht für:
 Der Lockvogel, französischer Kriminalfilm von 1995

Lockvögel steht für:
 Tatort: Lockvögel
 Lockvögel (Walzer)

Siehe auch:

 Blonder Lockvogel